Уро́ки францу́зского:
 Уроки французского — рассказ Валентина Распутина.
 Уроки французского — фильм, снятый по одноимённой повести.